Гостиный двор — торогово-развлекательный центр в Туле, открытый в 2012 году. Располагается в самом центре Тулы по адресу ул. Советская, 47, в непосредственой близости от Тульского кремля.

Описание 
Строительство началось в 2008 году на месте сквера. Открытие комплекса длительное время откладывалось, из-за целого ряда замечаний к застройщику, в частности из-за отсутствия необходимого количества парковочных мест. С критикой по поводу открытия центра также выступил и губернатор Тульской области Владимир Груздев. От застройщика требовалось выделить для парковки не менее 1100 мест, при этом центр мог предоставить их не более 300. По заверению директора комплекса Рафика Папяна, к 2013 году планировалось ввести в эксплуатацию новую двухуровневую парковку, однако к настоящему времени она так и не открыта.

Общая площадь комплекса составляет 51 тыс. кв. м. из них 29 тыс. кв. м. отдано в аренду. Арендаторами являются более 150 магазинов, гипермаркет электроники и бытовой техники, шестизальный кинотеатр «Киносити», детский развлекательный центр, а также ресторан, ряд кафе и предприятий быстрого обслуживания. Также в здании комплекса располагается одноимённая гостиница. В июне 2014 года в здании был открыт Центральный Дворец Бракосочетания.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Торговые центры России
Развлекательные учреждения Тулы
Компании Тулы
Гостиные дворы